

Musica 
 The Bottom Line – locale da musica di New York (Stati Uniti d'America)
 The Bottom Line – singolo dei Big Audio Dynamite del 1986
 The Bottom Line – gruppo musicale britannico

Radio 
 The Bottom Line – programma radiofonico britannico

Televisione 
 The Bottom Line − programma televisivo statunitense
 The Bottom Line – serie televisiva australiana

Pagine correlate 
 Bottom Line
 Live at the Bottom Line